Cappella del Crocifisso – cappella di Bagno a Ripoli nella Città Metropolitana di Firenze
 Cappella del Crocifisso – cappella nella cattedrale di sant'Alessandro di Bergamo
 Cappella del Crocifisso – cappella nel centro storico di Lizzano ini provincia di Taranto
 Cappella del Crocifisso – chiesa sussidiaria nel comune di San Giovanni di Fassa in Trentino
 Cappella del Crocifisso (o di Sant'Apollonia) – cappella di Caldes in provincia di Trento